Италија има више значења:

 Италија, држава
 Италија (Римско царство)

или:
 Велика Италија или Империјална Италија

Насеља:
 Насеља у Мексику:
 Италија (Гвајмас), насеље у општини Гвајмас
 Италија (Окосинго), насеље у општини Окосинго
 Италија (Виља Корзо), насељ у општини Виља Корзо
 Италија (Тијера Бланка), насеље у општини Тијера Бланка
 Италија (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у општини Јавалика де Гонзалез Гаљо

 или:
 Нуева Италија (вишезначна одредница)
 Ла Пикола Италија (Исла), насеље у општини Исла
 Ранчо Италија (Актопан), насеље у општини Актопан
 Сан Хосе Италија (Силтепек), насеље у општини Силтепек
 Салвадор Италија (Чикомусело), насеље у општини Чикомусело

 Насеља у Италији:
 Прол. Корзо Италија (Напуљ), насеље у округу Напуљ
 Фикарацели-Бањи Италија (Палермо), насеље у округу Палермо

Остало:
 Италија вредности, политичка партија
 Млада Италија, политички покрет
 Ферари 458 италија, аутомобил
 Оклопњаче класе Италија
 Италијанска оклопњача Италија
 477 Италија, астероид

Види још 
 Краљевина Италија (вишезначна одредница)
 Фашистичка Италија (вишезначна одредница)